Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2004 war die 30. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 20. November bis 4. Dezember 2004 im NH Koningshof in Veldhoven und damit erstmals in den Niederlanden statt.

Der Nordire Mark Allen, der im Sommer 2004 bereits die Europameisterschaft gewonnen hatte, wurde durch einen 11:6-Sieg im Finale gegen den Australier Steve Mifsud Weltmeister.

Modus 
Die 87 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2004 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2004
Snookerveranstaltung 2004
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Veldhoven